Cet article présente les épisodes de la quinzième saison de . Cette saison a été confirmée le , lorsqu'il avait été annoncé que la série était renouvelé pour une quatorzième et quinzième saison. La série est lancé le  avec deux épisodes se passant à Marbella. Après le lancement de la nouvelle saison, il sera immédiatement suivi par un autre épisode spécial TOWIE: All Back to Essex. Au même moment que la confirmation de la date de lancement de la saison, il a été confirmé que ITV avait renouvelé le contrat de la série pour six autres saisons, c'est-à-dire jusqu'à la saison 21.

Personnages 

Jess Wright
James « Arg » Argent
Lydia Bright
Chloe Sims
Gemma Collins
Lauren Pope
Patricia « Nanny Pat » Brooker
Billie Faiers
Carol Wright
Ricky Rayment
James « Diags » Bennewith
Bobby-Cole Norris
Jasmin Walia
James Lock
Ferne McCann
Elliot Wright
Lewis Bloor
Danielle Armstrong
Fran Parman
Georgia Kousoulou
Vas J. Morgan
Dan Edgar
Jake Hall
Chloe Lewis

Liste des épisodes





Épisode 3

Épisode 4

Épisode 5

Épisode 6

Épisode 7

Épisode 8

Épisode 9

Épisode 10

Épisode 11

Épisode 12

Épisode spécial : TOWIE: All Back to Essex

Notes et références 

15